Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS), opleiding voor de dienstpichtige soldaten in Nijmegen
LIMOS (buurt), een buurt in de wijk Hengstdal in Nijmegen